Sezon (1999/2000) był 97. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 18 drużyn. 4 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna MTK Hungária. Nowym mistrzem Węgier został zespół Dunaferr SE. Tytuł króla strzelców zdobył Attila Tököli, który w barwach klubu Dunaferr SE strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej